

Вудфорд — місто, штат Південна Кароліна
 Вудфорд — місто, штат Вермонт
 Вудфорд — переписна місцевість, штат Вісконсин